Вињедо Вирхинија има више значења:

 Вињедо Вирхинија (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Вињедо Вирхинија, Гвадалупе дел Ринкон (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику